Светско првенство у фудбалу 2002. (службени назив: -{2002 FIFA World Cup Korea/Japan}-) је било 17. светско фудбалско првенство које се одржало у Јапану и Јужној Кореји од 31. маја до 30. јуна 2002. године. 

Први пут је првенство одржано у Азији, уједно и први пут ван Америка и Европе, као и ван индоевропског говорног подручја. Такође, први пут су две државе заједно организовале светског првенства.

Титулу је освојила репрезентација Бразила победивши репрезентацију Немачке са 2:0. Репрезентација Турске је освојила треће, победом над репрезентацијом Јужне Кореје резултатом 3:2.

Дана 31. маја 1996. године Јапан и Јужна Кореја су на избору за домаћина победиле у конкуренцији са Мексиком.

Главни организатор првенства је била светска фудбалска федерација ФИФА.

Квалификације 

У квалификацијама за светско првенство учествовало је 199 репрезентација, од којих су само 32 репрезентације света успеле да учествују на завршном турниру. Квалификације су трајале од септембра 2000. до новембра 2001. Од свих репрезентација које су се квалификовале на завршни турнир првенства, репрезентације Јапана, Јужне Кореје су биле аутоматски квалификоване као домаћини првенства, док се репрезентација Француске директно пласирала као првак са претходног Светског првенства 1998, што је био последњи пут да се првак директно квалификује за следеће првенство. По први пут на светском првенству су се појавиле и репрезентације Сенегала, Словеније, Кине и Еквадора.

Репрезентације које су се квалификовале 

На Светском првенству 2002. су учествовале 32 земље, а то су:

Стадиони

Жреб 
Жреб је одржан 28. новембра 2001.

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Елиминациона фаза

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. место

Финале

Награде

Коначни пласман учесника

Референце

Спољашње везе 

 Светско првенство 2002. на ФИФА сајту 
 RSSSF архива - Јапан и Јужна Кореја 2002.
 RSSSF архива квалификационих кола

 
2002
Фудбал у Јапану
Фудбал у Јужној Кореји
Фудбал у 2002.